

Astronomia 
433 Eros – Un asteroide scoperto nel 1898

Cinema 
Eros – film del 2004 diretto da Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh e Wong Kar-wai

Filosofia 
Eros – la pulsione vitale che sta alla base del pensiero e della filosofia

Fumetto 
Starfox (Eros) – personaggio dell'Universo Marvel

Geografia 
 Eros – località della contea di Marion, Arkansas (Stati Uniti d'America)
Eros – città della parrocchia di Jackson, Louisiana (Stati Uniti d'America)
Eros – ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide

Mitologia 
Eros – divinità della religione greca

Musica 
Eros Ramazzotti – cantautore italiano
Eros – album di Eros Ramazzotti del 1997
Eros – futuro album dei Deftones, annunciato per il 2009, la cui pubblicazione è stata però sospesa e rimandata a data da definire

Letteratura
Eros – romanzo di Giovanni Verga del 1875

Psicoanalisi 
 Eros – Secondo la psicologia freudiana, pulsione vitale opposta a Thanatos

Storia della medicina
Eros, nome di un medico greco, liberto di Giulia, figlia di Augusto, a cui alcuni attribuiscono il De passionibus mulierum ante in et post partum, che altri (sulla scia di Salvatore De Renzi) attribuiscono a Trotula, medico della scuola medica salernitana.

Altro 
Eros – Nome proprio di persona italiano